Скабиоза — род травянистых или полукустарниковых растений подсемейства Ворсянковые.
 (1228) Скабиоза — астероид внешней части главного пояса.